Iso Huuhtisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Huuhtisaari (ö, lat 61,78, long 27,45), Södra Savolax, S:t Michel, 
 Iso Huuhtisaari (ö, lat 61,61, long 27,73), Södra Savolax, S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar